Стя́жкина — женская форма фамилии . Известные носительницы:
 Стяжкина, Елена Викторовна (род. 1968) — украинская писательница, историк.
 Стяжкина, Татьяна Анатольевна (род. 1977) — украинская шоссейная велогонщица.